123 км — зупинний пункт Запорізької дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці на неелектрифікованій лінії Федорівка — Верхній Токмак II між станціями Федорівка (6 км) та Світлодолинська (11 км). Розташований за декілька кілометрів від села Троїцьке Мелітопольського району Запорізької області.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті Платформа 123 км до 18 березня 2020 року зупинялися приміські поїзди сполученням Федорівка — Верхній Токмак.

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті регіональної філії «Придніпровська залізниця» 

Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Транспорт Мелітопольського району
Зупинні пункти Запорізької області